Obersaal steht für Ortsteile in Deutschland:
Obersaal (Bergisch Gladbach)
Obersaal (Saal an der Donau), Ortsteil der Gemeinde Saal an der Donau
Obersaal (Windeck)